La Gazette est le titre de plusieurs journaux :
La Gazette de France, le plus ancien des journaux publiés en France, édité par Théophraste Renaudot ;
La Gazette, un journal sénégalais ;
La Gazette, mensuel national francophone en Allemagne édité à Berlin ;
La Gazette, hebdomadaire régional édité à Millau ;
La Gazette des Deux-Ponts ancien périodique édité à Deux-Ponts en Platinat (Allemagne).
La Gazette de Thiers, hebdomadaire régional édité à Thiers ;
La Gazette de Montréal, un des deux derniers journaux anglophones encore publiés au Québec ;
La Gazette de la Loire, hebdomadaire régional édité dans la Loire ;
La Gazette, une association favorisant le développement des manifestations des autres associations.

Homonymie de titre